

Sigle 
 'Rest of the World  – resto del mondo

Codici 
 ROW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Roswell Industrial Air Center, Roswell (Nuovo Messico), Stati Uniti
 row – codice ISO 639-3 della lingua dela-oenale